Plusieurs clubs de baseball basés à Milwaukee aux États-Unis ont porté le nom de Brewers de Milwaukee :

 Brewers de Milwaukee (1884) : défunt club de baseball de l'Union Association ;
 Brewers de Milwaukee (1891) : défunt club de baseball mineur dans l'American Association (XIXe siècle) ;
 Brewers de Milwaukee (1894-1901) : club de baseball mineur de la Western League jusqu'en 1900 et de la Ligue américaine en 1901 ;
 Brewers de Milwaukee (Association américaine) : club mineur existant de 1902 à 1952 ;
 Brewers de Milwaukee : actuel club de la Ligue majeure de baseball, formé en 1970.